Born to Raise Hell – singolo dei Motörhead del 1994
Born to Raise Hell – film del 2010 diretto da Lauro Chartrand